Натуральне число 646
 646 рік до нашої ери
 646 рік нашої ери